Vigneux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vigneux-de-Bretagne, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 Vigneux-Hocquet, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Vigneux-sur-Seine, departementet Essonne i regionen Île-de-France,